Die Neotherapsida („modernen Therapsiden“) sind eine hochdiverse Klade der Therapsiden. Sie beinhalten die monophyletischen Großgruppen Anomodontia und Theriodontia. Letztgenannte beinhalten auch die Säugetiere.

Fossilbericht der Nicht-Säuger-Neotherapsiden 

 Perm: Indien, Russland, Madagaskar, Niger, Sambia, Südafrika und Tansania.

 Trias: Antarktis, Argentinien, Brasilien, China, Deutschland, Lesotho, Marokko, Polen, Russland, Südafrika, Tansania, und USA in Arizona, Colorado, New Mexico, North Carolina, Texas, Utah und Wyoming.

 Jura: Lesotho.

 Kreide: Australien

Systematik 
Die Neotherapsida bilden innerhalb der Eutherapsida („echte Therapsiden“) die Schwestergruppe der ausschließlich mittel- und oberpermischen Dinocephalier.

Das folgende Kladogramm gibt eine aktuelle Hypothese zum „höheren“ Teil des Therapsidenstammbaums wieder.

Einzelnachweise 

Synapsiden
Synapsida